Balod kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Balud (ort i Filippinerna, Östra Visayas), Province of Eastern Samar,

Indien 

 Balod (ort i Indien), Chhattisgarh, Durg, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar